Кшиштоф Зборовський (хокеїст)
 Кшиштоф Зборовський (шляхтич)